E403  peut désigner :
 E403, numéro E de l’alginate d'ammonium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 403 reliant Zeebruges à Tournai en Belgique.